Landrethun kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Landrethun-lès-Ardres, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Landrethun-le-Nord, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,